Chronographia steht für folgende Werke:

 Chronographia (Theophanes) von Theophanes
 Chronographia (Johannes Malalas) von Johannes Malalas
 Chronographia (Michael Psellos) von Michael Psellos